Rezultati Prvenstva Anglije 1957 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Lew Hoad je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Lew Hoad (Prvak)
  Ashley Cooper (Finale)
  Ham Richardson (Prvi krog)
  Sven Davidson (Polfinale)
  Neale Fraser (Polfinale)
  Vic Seixas (Četrtfinale)
  Herbie Flam (Četrtfinale)
  Mervyn Rose (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1957